«Richford» puede referirse a:

en Estados Unidos 
 Richford, pueblo en el condado de Tioga, Nueva York.
 Richford, pueblo en el condado de Franklin, Vermont.
 Richford, lugar designado por el censo en condado de Franklin, Vermont.
 Richford, pueblo en el condado de Waushara, Wisconsin.